Umeå IK is een op 20 juli 1917 opgerichte sportclub uit Umeå, Zweden. Op 29 augustus 2021 stond Umeå IK op de Europese ranglijst voor vrouwen op de 164e plaats.

Vereniging
De vereniging werd opgericht onder de naam Tegs Idrottsklubb maar veranderde al kort daarna van naam naar de huidige naam Umeå Idrottsklubb. De voornaamste takken van sport waren atletiek, skiën en voetbal (deze laatste in combinatie met bandy). Vanaf 1924 werden ook andere sporten beoefend zoals wielrennen, zwemmen, turnen en boksen. In 1925 werd het sportcomplex Gammliavallen betrokken. In 1940 werd het kunstschaatsen eraan toegevoegd en in 1958 volgde bowling.

Tegenwoordig is de club nog actief in Bowling, floorball, handbal, kunstschaatsen, voetbal en worstelen.

Vrouwenvoetbal
De damesafdeling speelt sinds 1996 zelfstandig in de Zweedse competitie, tussen 1992 en 1996 was er een samenwerkingsverband met Mariehems SK.

Het eerste vrouwenelftal speelt in de Damallsvenskan, de hoogste vrouwencompetitie in Zweden. Met dertien nationale en twee internationale prijzen is het een van de toonaangevende teams in Zweden én Europa.

Erelijst

Selectie 2009

In Europa

Zweedse vrouwenvoetbalclub
Sport in Umeå